Лев Мандельштам:
 Мандельштам, Лев Борисович (Лейб Берович; 1838—1901) — русский врач (педиатр и инфекционист).
 Мандельштам, Лев (Леон) Иосифович (Арье-Лейб; 1819—1889) — русский публицист, драматург, переводчик-гебраист.
 Мандельштам, Лев Иосифович — советский юрист, правовед, доктор юридических наук.